Jędrzej Giertych – politico polacco
 Maciej Giertych – politico polacco
 Roman Giertych – politico polacco
 Wojciech Giertych – sacerdote cattolico polacco